John Tierney ist der Name folgender Personen:

* John F. Tierney (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 John M. Tierney (* 1953), US-amerikanischer Journalist und Autor